Miejscowości:
 Heidenau – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Heidenau – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg
 Heidenau (także Heidenau an der Weichsel) – niemiecka nazwa miasta Niepołomice w Polsce, w województwie małopolskim

Inne:
 Heidenau – producent opon